Naselja u BiH:
 Voljevac (Fojnica, BiH), naselje u općini Fojnica
 Voljevac (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje